In 1988 werd het 84ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 30 januari tot 22 juni. Vasco da Gama werd kampioen.

Eerste toernooi - Taça Guanabara

Tweede toernooi - Taça Rio

Totaalstand

Derde toernooi - Taça Euzëbio de Andrade

Finale
Omdat Vasco het eerst en derde toernooi won kreeg het één bonuspunt voor de finale.

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Carioca